Огирчук:
 Огирчук, Анатолий Степанович (1947—2005) — советский футболист. Тренер, судья.
 Огирчук, Валерий Борисович (1958—2021) — советский футболист, российский тренер, судья.
 Огирчук, Даниил Игоревич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Огирчук, Дмитрий Васильевич (род. 1977) — депутат ВС ПМР, ген. директор холдинга «Шериф».